Руссильон (графство) может означать:

 Графство Руссильон — средневековое каталонское графство.
 Руссильон (графство, Канада) — графство в Квебеке (Канада) в области Монтережи к югу от Монреаля; главный город — Дельсон.